Henryk Czudek ou Henryk Chudak , né le  à Ruda Śląska et mort le  à Varsovie, est un professeur polonais de littérature française. Il a notamment enseigné à l'Institut d'études romanes de l'université de Varsovie et l'a dirigé.

Ses champs de recherche se concentrent sur l'histoire et la théorie de la recherché littéraire, le symbolisme en littérature française, la poésie française du  ainsi que la réception de la littérature française en Pologne.

Biographie 
Henryk Czudek, orthographié également Henryk Chudak, commence son parcours professionnel universitaire à l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie en 1966. En 1975, il obtient son doctorat en présentant sa thèse sur La critique méthode de Gaston Bachelard (1938-1948). En 1989, il écrit une thèse sur La critique littéraire d'Albert Thibaudet et obtient le grade de docteur d’État.

De 1991 à 1993, il est le doyen de la faculté des langues () de l'université de Varsovie. De 1993 à 1999, il obtient le poste de directeur de l'Institut d’études romanes à l'Université de Varsovie.

Durant sa période d'activité à l'Université, il exerce plusieurs fonctions dont celle de directeur du groupe de recherche La littérature française 1850-1950 et directeur de l'institut de la linguistique Romanes. Il a préparé aussi plusieurs cours et conférences pour des universités en France, en Belgique, au Suisse, en Allemagne et en Italie.

Publications 
 .
 .
 .

Distinctions

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1930
Naissance à Ruda Śląska
Décès en août 2006
Décès à Varsovie
Décès à 75 ans
Professeur polonais